Муни́р Шуя́р (; 23 января 1999) — французский футболист, вингер клуба «Истанбул Башакшехир».

Клубная карьера 
Уроженец Льевена, Па-де-Кале, Мунир начал футбольную карьеру в академии местного клуба «Авьон». В 2007 году стал игроком молодёжной академии «Ланса». 29 июля 2016 года дебютировал в основном составе «Ланса» в матче французской Лиги 2 против «Ньора».

В начале сентября 2019 года игрок перешёл в «Дижон» за 3,5 млн евро. 14 сентября 2019 года Мунир дебютировал в основном составе «Дижона» в матче французской Лиги 1 против «Нима». 1 ноября 2019 года Шуяр забил свой первый мяч за «Дижон» в матче чемпионата против «Пари Сен-Жермен».

Карьера в сборной 
16 февраля 2015 года дебютировал в составе сборной Франции до 16 лет в матче против Словакии. Впоследствии также выступал за сборные Франции до 18, до 19 и до 20 лет.

19 ноября 2019 года провёл свой первый матч за сборную Франции до 21 года: это была игра отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы 2021 года против Швейцарии.

Личная жизнь 
Мунир родился во Франции в семье марокканки и мавританца.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Дижона» 
 Профиль  на официальном сайте французской Лиги 1 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ланс» 
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»